Беспаленко — фамилия:

 Беспаленко, Павел Николаевич (1969—2016) — российский государственный и общественный деятель.
 Беспаленко, Сергей Петрович — советский и украинский спортсмен и тренер.
 Беспаленко, Татьяна Ивановна (1921—2017) — Герой Социалистического Труда (1948).

См. также 
 Беспалов
 Беспалый